Minsk kan syfta på:

 Minsk – huvudstaden i Belarus
 Minsks voblasts – en av Belarus voblastser
 Minsks internationella flygplats
 Guvernementet Minsk – ett guvernement i Kejsardömet Ryssland, 1793–1921
 3012 Minsk – en asteroid